Калинино — посёлок в Воронежской области. Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 ул. Лесная,
 ул. Центральная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа